Solferino (Gascunya), municipi francès al departament de les Landes (regió d'Aquitània)
 Solferino (Itàlia), poble de la província de Màntua, Llombardia 
 Batalla de Solferino (24 de juny de 1859), combat que enfrontà les tropes de l'Imperi austríac, i una coalició formada per un exèrcit francès, i un exèrcit del Regne de Sardenya-Piemont